El santuario de Nuestra Señora de la Consolación está situado a 2 km del municipio español de Montealegre del Castillo (Albacete).

Tradición de la aparición mariana 

Fue construido, según la tradición, sobre la retama en la que se apareció la Virgen de la Consolación al morico Jamet en 1605.

Arquitectura 
El templo que se conserva fue construido en el siglo XVIII, siendo bien proporcionado, de nave única con bóveda de lunetas, capillas laterales entre los contrafuertes, crucero con cúpula y cabecera plana. 

La construcción de dicho santuario debió producirse tras el expolio y destrucción sufridos en la Guerra de Sucesión Española.

Igualmente, durante la Guerra Civil (1936) se produjo otro expolio y destrucción en el templo, cuando la imagen de la Virgen fue quemada, junto con el retablo del santuario y todas las demás imágenes, excepto la imagen de San Isidro, que se conserva en la actualidad gracias a que fue ocultada. Por este motivo, la actual imagen de la Virgen es posterior a la original. 

El antiguo retablo era de madera policromada, con numerosas columnas y adornos como lámparas de aceite, así como la pintura del Espíritu Santo en forma de paloma sobre la imagen de la Virgen.

Restauración 
Tras décadas de decadencia del santuario, éste fue restaurado a partir de 1997 con los donativos aportados por los montealegrinos, reparando el suelo de azulejos que representa escenas de caza y el camarín, auténtica joya del templo, por sus elaboradas escayolas, todo ello calificable dentro del rococó tardío.

Se hicieron los arreglos pertinentes en el campanario, la iluminación, la megafonía y la pintura de la iglesia. Igualmente se restauró la talla de la Virgen.

Tras la finalización de todas estas obras, fueron inauguradas por el obispo de la diócesis de Albacete en 2002.

Enlaces externos 
 Página oficial del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo.

Consolación
Consolación
Arquitectura de la provincia de Albacete
Arquitectura en Castilla-La Mancha en el siglo XVIII
Montealegre del Castillo